Peugeot 308 kan henvise til to forskellige bilmodeller:

 Peugeot 308 (2007)
 Peugeot 308 (2013)
 Peugeot 308 (2021)